Henri Bernard (politicus), Belgisch politicus
 Henri Bernard (professor), Belgisch militair en professor